The White Mouse, court métrage muet américain de Colin Campbell (1914)
 The White Mouse, court métrage muet américain de Bertram Bracken (1921)

Voir aussi